Il doppio del Virginia Slims of Oklahoma 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Svetlana Černeva e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma solo la Parkhomenko ha partecipato in coppia con Natalija Medvedjeva.

La Medvedeva e la Parkhomenko hanno perso nel 1º turno contro Catarina Lindqvist e Tine Scheuer-Larsen.

Jana Novotná e Catherine Suire hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Catarina Lindqvist e Tine Scheuer-Larsen.

Teste di serie
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Jana Novotná /  Catherine Suire (campionesse)
 Catarina Lindqvist /  Tine Scheuer-Larsen (finale)
 Dianne Balestrat /  Catherine Tanvier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Oklahoma 1988